Contea di Colfax o Colfax County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Colfax (Nebraska)
 Contea di Colfax (Nuovo Messico)